Dewal ist der Familienname folgender Personen:

Martha Dewal (* 1935), Schweizer Opernsängerin
Marie Dewal, Theaterschauspielerin